Reichsrat (Njemačka)
Reichsrat (Bavarska)
Carevinsko vijeće, zastupnički dom u Austro-Ugarskoj